A-Train peut faire référence à :
 la ligne A du métro de New York ;
 la composition Take the "A" Train de Billy Strayhorn pour Duke Ellington ;
 A-Train (A Ressha de Ikō), une série de jeux vidéo japonais ;
 A-Train, le troisième épisode de la série précédente ;
 A-train, une constellation de satellites de télédétection ;
 A-train (pour Advanced-Amenity-Ability-Aluminum), nom donné à un principe de conception de rames automotrices ferroviaires ;
 A-Train, un des noms de ring du catcheur Matthew Bloom.